Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Julien Jeanpierre che ha battuto in finale Peter Wessels 7-64, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Daniel Elsner (primo turno)
 Todd Reid (primo turno)
 Richard Gasquet (primo turno)
 Nicolas Mahut (primo turno)

 Janko Tipsarević (semifinali)
 Alexander Peya (primo turno)
 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Marc López (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2004